Мастеркард је чланска организација, у власништву преко 25.000 финансијских институција које издају Мастеркард картицу. Мастеркард даје лиценце финансијским институцијама широм света за издавање својих картица.

Прву Мастеркард картицу је направио Американац Френклин Банк 1951. у Њујорку.

Спољашње везе 

Кредитне картице